Kokon kan henvise til:

 Kokon – hylster som en larve laver
 Kokon (film fra 1999) – dansk kortfilm fra 1999 af Anna Meyling
 Kokon (film fra 2019) – dansk børnefilm fra 2019 af Nadia Claudi